Bielsk Podlaski – miasto w województwie podlaskim
 Bielsk Podlaski – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie bielskim
 Bielsk Podlaski – stacja kolejowa w Bielsku Podlaskim, w województwie podlaskim

Zobacz też 
 Bielsk Podlaski (gromada)
 Tur Bielsk Podlaski